Kapitol – wzgórze w Rzymie
 Kapitol – siedziba Kongresu Stanów Zjednoczonych
 Kapitol – ugrupowanie polskich środowisk artystycznych utworzone w 1936 roku we Włoszech
 Kapitol – stolica fikcyjnego państwa Panem z powieści Igrzyska Śmierci Suzanne Collins

Zobacz też 
 Wilczyca kapitolińska
 Trójca Kapitolińska
 Kapitolina